Казенное (Казённое) — название географических объектов:

Населённые пункты 
 Казенное — село в Альменевском районе Курганской области России.
 Казенное — деревня в Половинском районе Курганской области России.

Озёра 
 Казенное — озеро в Костанайской области Казахстана.
 Казённое — озеро в Браславском районе Витебской области Белоруссии.
 Казённое — озеро в Глубокском районе Витебской области Белоруссии.
 Казённое — озеро в Дубровенском районе Витебской области Белоруссии.